﻿Курбанмурад Розыев (; род. , село Сиядаг-Сакар Сакарского района, ) — туркменский государственный деятель.

Образование и специальность 
В 1978 году окончил Туркменский сельскохозяйственный институт.

Карьера 
Работал начальником дезинфекционного отряда районной ветеринарной станции, начальником телочного комплекса, председателем колхоза, председателем Сакарского районного агропромышленного объединения, заведующим отделом агропромышленного комплекса Хякимлика Лебапского велаята.

1994—1996 — хяким Сакарского этрапа Лебапского велаята.

14.03.1996 — 03.12.1998 — хяким Лебапского велаята.

14.03.1996 — 30.06.1999 — заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана.

26.01.1999 — 30.06.1999 — министр сельского и водного хозяйства Туркменистана.

30.06.1999 — освобождён от всех должностей по состоянию здоровья.

Награды и звания 
 медаль «За любовь к Отечеству» (1996)

Варианты транскрипции имени и фамилии 
 Имя: Гурбанмырат, Гурбанмурат, Курбанмурат

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте centrasia.org

Выпускники Туркменского сельскохозяйственного университета
Хякимы Лебапского велаята
Министры сельского хозяйства Туркменистана
Награждённые медалью «За любовь к Отечеству»
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Министры водного хозяйства Туркменистана